Сачек Володимир Володимирович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Сачек Михайло Григорович (* 1929) — доктор медичних наук, ректор Вітебського медичного інституту.
 Міхал Сачек (* 1996) — чеський футболіст, півзахисник клубу «Спарта».